Hispania (Antioquia), een gemeente in het Colombiaanse departement Antioquia
Hispania (Romeinen), de naam die de Romeinen gaven aan het Iberisch Schiereiland
Hispania Racing F1 Team, een Formule 1-team
Hispania (geslacht), een geslacht van kreeftachtigen uit de familie Reighardiidae